Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 40001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 18 kwietnia 1998 do 29 października 1999. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

40001-40100

40101-40200

40201-40300

40301-40400

40401-40500

40501-40600

40601-40700

40701-40800

40801-40900

40901-41000

Przypisy 

Lista planetoid 040001-041000